Matthäus Merian kan syfta på:

 Matthäus Merian den äldre (1593–1650), en schweizisk-tysk kopparstickare och förläggare
 Matthäus Merian den yngre (1621–1687), schweizisk-tysk målare